Spojení písmen K a G může mít různé významy:

KG 
 KG – kód ISO 3166-2 pro Kyrgyzstán
 BW-KG – kód ISO 3166-2 pro distrikt Kgalagadi
 CF-KG – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Kemo
 Klement Gottwald – iniciála používaná v některých kontextech (například most KG = most Klementa Gottwalda)
 komanditní společnost – německá zkratka pro Kommanditgesellschaft
 mateřská škola – ve více jazycích užívaná zkratka z německého slova Kindergarten
 válečný zajatec – zkratka německého Kriegsgefangener
 King George County – okres krále Jiřího v americké Virginii
 Volkswagen Karmann-Ghia – typ osobního automobilu
 technický parametr lodi: výška těžiště nad kýlem (center of gravity above keel)
 Kampfgeschwader – bombardovací eskadra německé Luftwaffe. Zpravidla doplněno pořadovým číslem eskadry, například KG 200.

Kg 
 král – označení používané v němčině nebo v anglických označeních křesťanských světců (König, King)

kg 
 kilogram – značka základní jednotky hmotnosti v soustavě SI
 konžština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

kG 
 Gauss (jednotka) – kilogauss, tisícinásobek jednotky magnetické indukce

.kg 
 .kg – internetová doména nejvyššího řádu pro Kyrgyzstán

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky